Världsmästerskapet i bandy för herrar 1967 var det femte världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Finland 14-19 februari 1967. Sovjetunionen vann turneringen före Finland och Sverige.

Resultat

Tabell

Matcher

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1967
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1967

1967 i Finland
Internationella bandytävlingar i Finland
Bandysäsongen 1966/1967
Internationella sportevenemang i Helsingfors
1967
Sport i Villmanstrand
Varkaus
S:t Michel
Sport i Uleåborg
Helsingfors under 1900-talet